Een verkeersweg:
 N518 (België)
 N518 (Frankrijk)
 N518 (Nederland), zie Provinciale weg 518

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing